TOG, sigle composé des trois lettres T, O et G, est un code, qui signifie :
 Togo, selon la liste des codes pays du CIO,

Voir aussi 

 Tog, unité d'isolation vestimentaire
 TOG1 et TOG2* (1940), deux prototypes de chars super lourds, jamais produits
 
Code